Allen Francis Doyle è un personaggio della serie televisiva Angel, interpretato da Glenn Quinn.

Doyle è un agente delle Forze dell'Essere per metà umano e per metà un demone Brachen dotato del potere di prevedere il futuro. Appare unicamente nella prima stagione del telefilm, svolgendo un ruolo di collegamento tra Angel e le Forze dell'Essere.

Biografia del personaggio

Antefatto
Doyle è nato in Irlanda, sua madre (da cui prese il cognome) era umana mentre suo padre era un demone Brachen di nome Axtius. Doyle ad ogni modo non ha mai conosciuto né il padre né nessuno della sua parte della famiglia e la madre gli ha nascosto la vera identità del padre fino a quando in lui non si è mostrata la sua parte demoniaca, cosa avvenuta verso i 21 anni.

Al tempo della rivelazione Doyle era un insegnante che gestiva un istituto di volontariato per dare da mangiare ai poveri ed era sposato con una donna di nome Harriet, l'amore della sua vita. La coppia stava discutendo l'eventualità di avere dei figli ma Doyle, terrorizzato dall'opportunità di passare loro il DNA paterno, lascerà Harriet nonostante essa avesse accettato di buon grado la natura demoniaca del marito.

Da allora Doyle vivrà alla giornata spostandosi da un appartamento all'altro, lasciando il suo lavoro e il volontariato e facendosi passare come uno sbandato più interessato alla consumazione di alcolici che ad aiutare il prossimo. Quando viene contattato da un demone Brachen di nome Lucas per aiutare la sua gente a nascondersi dal Flagello (un gruppo di demoni razzisti determinati a eliminare i mezzosangue) Doyle lo scaccia in malomodo sostenendo che non sono problemi suoi. Successivamente ha una visione che mostra Lucas e un gruppo di Brachen massacrati dal Flagello.

Distrutto dai sensi di colpa, Doyle cerca per tutta la città i demoni in modo da scoprire se la sua visione era vera, e infine si rivela esserlo. Più avanti scopre che le visioni sono un dono delle Forze dell'Essere, e guidato da esse arriva ad Angel.

In Angel

L'incontro tra Angel e Doyle avviene per la prima volta nell'appartamento del vampiro, il quale all'inizio non gli dà molto peso, ma poi Doyle inizia a raccontargli sotto forma di favoletta tutti gli anni di non-vita di Angel attirando così la sua attenzione. Il racconto diventa poi una spiegazione di quello che dovrà succedere: il suo cammino di redenzione combattendo i demoni. Angel perciò capisce che Doyle è il messaggero delle Forze dell'Essere.

Attraverso una visione di Doyle i due tentano il salvataggio di una ragazza: la missione fallisce ma Angel riesce a salvare Cordelia, caduta nella trappola di un vampiro che si faceva passare per un ricco mecenate. Nel momento in cui Angel è preso dal senso di colpa per non aver salvato la ragazza, Doyle gli spiega che in un certo senso lo ha fatto, perché forse il suo destino non era salvare la ragazza ma Cordelia; a riprova delle sue parole questo avvenimento fa nascere la Angel Investigations, formata da Angel in qualità di capo, Doyle come suo assistente e Cordelia come segretaria part-time.

Doyle si innamora immediatamente della bella Cordelia, ma non si dichiara per paura di essere da lei rifiutato a causa del suo sangue demoniaco, ragione per la quale le tiene nascosto il suo essere per metà demone. Doyle forma un legame profondo con Angel e, nonostante la sua riluttanza a parlare del suo passato, i collaboratori vengono a sapere della sua storia nel momento in cui Harriet ricompare nella sua vita informandolo del fatto di stare per risposarsi e chiedendo la sua benedizione. Doyle la concede ma in seguito lei annulla le nozze quando scopre che il promesso sposo, Richard Straley, stava per uccidere l'ex-marito mangiandogli il cervello (come da tradizione del clan demoniaco degli Straley prima delle nozze con una donna già sposata).

Venuto a sapere del ritorno in azione del Flagello, sulle tracce della tribù nomade di ibridi umani-demoni dei Listers, tenterà di portarli al sicuro ma nel momento in cui il Flagello attiva un macchinario capace di distruggere ogni essere contenente un minimo di umanità nel proprio DNA nel raggio di miglia, Doyle decide di sacrificarsi avvicinandosi al macchinario per spegnerlo e mettendo al tappeto Angel, che stava per fare la stessa cosa. In tal modo si rivela essere colui di cui parlava l'antica profezia Listers affermando che sarebbe giunto un uomo che avrebbe salvato il loro popolo dal Flagello alla fine del ventesimo secolo.

Mentre si accinge ad avvicinarsi al macchinario Doyle viene raggiunto da Cordelia, ora a conoscenza del suo lato demoniaco: la ragazza si dice infuriata con Doyle per averglielo tenuto nascosto e aver pensato che avrebbe cambiato qualcosa tra di loro, afferma inoltre di ricambiare i sentimenti del veggente e di non volere che si sacrifichi. I due si chiariscono e Doyle, felice di aver sentito tali parole, condivide con Cordelia un bacio appassionato e le mostra il suo volto da demone affermando:

Dopodiché si getta contro il macchinario e lo disattiva, finendo incenerito dai suoi raggi nel tentativo e morendo da vero eroe. In seguito Cordelia scoprirà che Doyle le ha passato il potere della precognizione delle Forze dell'Essere attraverso il loro primo e ultimo bacio.

Poteri e abilità
Doyle è dotato del potere della chiaroveggenza, Tale potere consente all'uomo di avere visioni confuse che l'ammoniscono del pericolo che incombe su una persona o dell'avvento di imminenti disastri demoniaci. Le sue visioni gli provocano un forte dolore, sebbene la sua fisiologia di mezzo-demone protegga il suo cervello dall'avere danni seri.

Doyle è abbastanza competente nel corpo a corpo ed è essenzialmente in grado di difendersi. Sebbene normalmente abbia sembianze umane, la sua eredità genetica di mezzo-demone Brachen gli permette di passare a sua volontà dall'aspetto umano a quello demoniaco. Le fattezze di Brachen di Doyle lo rendono una figura umanoide dalla pelle grigia, con gli occhi rossi e degli aculei blu attorno al volto.

I poteri di Brachen di Doyle lo rendono dotato di una forza, una resistenza e un'agilità superiore a quella di un normale essere umano, oltre che di un olfatto estremamente sviluppato, sebbene non arrivi al livello di un vampiro dell'età di Angel. Inoltre la colonna vertebrale di un demone Brachen può essere tranquillamente spezzata o ruotata senza che si rompa, garantendogli di sopravvivere a danni che per un umano sarebbero mortali. Ad ogni modo Doyle non si sente a suo agio a mostrare il suo lato demoniaco e preferisce restare nella sua forma umana.

Durata dell'interpretazione
Il personaggio di Doyle era fin dall'inizio destinato a morire durante la prima serie. La scelta di farlo morire solo dopo 9 puntate è stata causata dallo stesso attore Glenn Quinn per il fatto che si presentava spesso sotto l'effetto di droga e alcool.

Collegamenti esterni 
 

Doyle, Allen
Mezzi demoni nelle opere di fantasia